Cette page contient les pages d'homonymie de Picqué et Picque.

 Robert Picqué (1877-1927), médecin militaire français ;
 Charles Picqué (1799-1869), peintre belge ;
 Charles Picqué (né en 1948), homme politique belge ;
 Nathalie Picqué (1973-), physicienne française.

 Richard Picque, un prélat français du XIV siècle.